|-
| 119301 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119302 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119303 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119304 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119305 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119306 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119307 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119308 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119309 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119310 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119311 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119312 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119313 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119314 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119315 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119316 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119317 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119318 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119319 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119320 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119321 - || || 20 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119322 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119323 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119324 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119325 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119326 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119327 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119328 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119329 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119330 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119331 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119332 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119333 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119334 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119335 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119336 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119337 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119338 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119339 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119340 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119341 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119342 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119343 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119344 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119345 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119346 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119347 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119348 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119349 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119350 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119351 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119352 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119353 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119354 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119355 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119356 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119357 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119358 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119359 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119360 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119361 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119362 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119363 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119364 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119365 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119366 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119367 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119368 - || || 26 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119369 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119370 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119371 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119372 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119373 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119374 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119375 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119376 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119377 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119378 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119379 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119380 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119381 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119382 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119383 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119384 - || 2001 TG || 5 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119385 - || || 11 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119386 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119387 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119388 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119389 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119390 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119391 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119392 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119393 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119394 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119395 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119396 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119397 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119398 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119399 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119400 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9